Fazenda Pau d'Alho (Campinas)
 Fazenda Pau d'Alho (São José do Barreiro)

Desambiguações de fazendas